Explorer-Klasse bezeichnet:

 Kreuzfahrtschiffsklasse der Reederei Compagnie du Ponant, siehe Ponant-Explorer-Klasse
 Kreuzfahrtschiffsklasse der Reederei Mystic Cruises, siehe Explorer-Klasse (2019)